

Acronimi 
 Enhanced Data rates for GSM Evolution – standard di telefonia mobile
 Explicit Data Graph Execution – instruction set

Geografia 
 Edge – parrocchia civile del Cheshire (Regno Unito)
 Edge – comunità non incorporata statunitense del Texas

Informatica 
 Edge, browser web sviluppato da Microsoft.

Letteratura 
 L'addestratore (Edge) – romanzo di Jeffery Deaver del 2010

Persone 
 Edge – ring name di Adam Copeland, wrestler e attore canadese
 Charles Edge – cestista statunitense
 Graeme Edge – batterista britannico

Altro 
 Edge – mensile britannico di videogiochi
 iPhone EDGE – smartphone anche noto come iPhone 2G
 Edge – videogioco sviluppato dalla Mobigame del 2008

Pagine correlate 
The Edge (disambigua)